Пуцов може бити:

 Пуцов (Долни Кубин), насељено мјесто у округу Долни Кубин, Жилински крај, Словачка Република
 Пуцов (Требич), насељено мјесто у округу Требич, Височина крај, Чешка Република